Ислямист може да се отнася за:
 ислямист – учен, занимаващ се с ислямистика (изследване на исляма)
 ислямист – привърженик на ислямизма (идеология и практика)